Первый дивизион 1996 () — 54-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 28 апреля 1996 года и закончился 19 октября 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1996
Фарерские острова
1996 год на Фарерских островах